Казка для Диявола () — відома корейська фентезі-манхва, намальована автором Кім Ен Хван, про класичну історію викрадення Принцеси кровожерливим Демоном...

Сюжет 
Честь, слава, статус... Все це лише марево, якщо Я не володію тобою...
І викрав Правитель Демонів принцесу і закляттям занурив у сон вічний. І нема ліку тим лицарям, що прагнули врятувати її, та загинули намарно від рук Демона. Та прибув лицар безіменний, на покару Демону і рятунок  Принцесі. Та не знав він, яка доля на нього чекала.

Відмінність від традиційних манг 
 Це Манхва — читати з ліва на право.

Див. також 
 Франкен Фран
 Дворянство
 Легенда про Коізумі
 Будь ласка, близнюки

Посилання 
 Манґа на сайті «umanga.in.ua»
 Манґа на сайті «mangafox.me» 
 Манґа на сайті «www.mangareader.net» 
 Манґа на сайті «www.mangaupdates.com» 
 Манґа на сайті «myanimelist.net» 
 Манґа на сайті «myanimelist.net» 
 Манґа на сайті «www.batoto.net» 
 Манґа на сайті «www.mangahere.co» 
 Манґа на сайті «submanga.com»
 Манґа на сайті «readmanga.me» 
 Манґа на сайті «tvtropes.org» 
 Манґа на сайті «kissmanga.com» 

Манхва
Манхва жанру бойовик
Манхва на психологічну тематику
Кім Ен Хван
Манхва, перекладена українською